Elizabeth Scarlett "Lizzy" Jagger (Nova Iorque, 2 de março de 1984) é uma modelo e atriz americana. Nascido em Nova York , ela é a filha mais velha de Mick Jagger e Jerry Hall. 

Naturais de Nova Iorque (cidade)
Atores dos Estados Unidos
Norte-americanos de ascendência neerlandesa